Atlantik steht für:
 Kurzform für Atlantischer Ozean
 Atlantik (Computerspiel), freie Computerversion des Spieles Monopoly
 Atlantik (Film), deutschsprachiges britisches Film-Seedrama von Ewald André Dupont (1929)
 Atlantik (Schiffstyp), Serie von Fischereischiffen der Volkswerft Stralsund

Siehe auch:
 Atlantic (Begriffsklärung)
 Atlantique (Begriffsklärung)